Furia (film) se poate referi la:
 Furia (film din 1995) (Rage)
 Furia (film din 1997) (The Rage)
 Furia (film din 1999), film francez
 Furia (film din 2002), film românesc
 Furia (film din 2002) (Pitaah), film indian 
 Furia (film din 2014) (Tokarev)
 Furia (film din 2016) (De helleveegx)

Vezi și
  Furie (1978)